Naselja u Srbiji:
 Stojnik (Sopot, Srbija), naselje u sastavu općine Sopot
 Stojnik (Aranđelovac, Srbija), naselje u sastavu općine Aranđelovac